Холидей () — американская фамилия.

Известные носители:

 Холидей, Билли (1915—1959) — американская певица.
 Холидей, Боб (; род. 1932) — американский актёр.
 Холидей, Вильям (Василий Матвеевич Галлидей; 1759—1825) — доктор медицины, сын Томаса (Метьюза) Холидея.
 Холидей, Генри (1839—1927) — английский художник, иллюстратор, скульптор.
 Холидей, Джастин (род. 1989) — американский профессиональный баскетболист.
 Холидей, Дрю (род. 1990) — американский баскетболист.
 Холидей, Томас (1735—1780-е) — английский врач практиковавший в Российской империи, доктор медицины, предприниматель.
 Холидей, Тони (1951—1990) — немецкий поэт-песенник и певец.

Другое

 Холидей (Флорида)
 Холидей (группа компаний)

См. также 
 Holiday
 Холлидей
 Халлидей